Seaton peut désigner :

Personnes 

 B.B. Seaton (né en 1944) est un chanteur et producteur jamaïcain.
 Fred Andrew Seaton (1909-1974) est un journaliste et homme politique américain.
 George Seaton (1911-1979) est un scénariste, réalisateur et producteur américain.
 Michael Seaton (né en 1996) est un joueur de football jamaïcain.
 John Colborne,  Seaton (1778-1863), est un militaire et administrateur colonial britannique.

Lieux

Angleterre 

 Seaton est un village des Cornouailles.
 Seaton est un village de Cumbria.
 Seaton est une ville du Devon.
 Seaton est un village du comté de Durham.
 Seaton est un village du Rutland.

États-Unis 

 Seaton est un village de l'Illinois.

Homonymie de patronyme